Улица Красной Звезды — наименование ряда улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Россия 
 Улица Красной Звезды — улица в Архангельске.
 Улица Красной Звезды — улица в Ачинске.
 Улица Красной Звезды — улица в Кирове.
 Улица Красной Звезды — улица в Красноярске.
 В Омске:
 улица Красной Звезды;
 1-я улица Красной Звезды;
 2-я улица Красной Звезды;
 3-я улица Красной Звезды.
 Улица Красной Звезды — улица в Пушкине (Санкт-Петербург).
 Улица Красной Звезды — улица в Ржеве.
 Улица Красной Звезды — улица в Улан-Удэ.
 Улица Красной Звезды — улица в Чите.

Украина 
 Улица Красной Звезды — улица в Харькове.

См. также 
 Переулок Красной Звезды — улица в Ростове-на-Дону.